La mécanique peut faire référence à :

 la mécanique, branche de la physique dont l'objet est l'étude du mouvement, des déformations ou des états d'équilibre des systèmes physiques ; on peut en distinguer plusieurs domaines :
 la mécanique rationnelle (dite aussi mécanique newtonienne), qui regroupe elle-même :
 la mécanique analytique, qui regroupe différentes formulations très mathématisées de la mécanique classique ;
 la mécanique céleste ;
 la mécanique du point matériel ;
 la mécanique du solide ;
 la mécanique statique ou mécanique des systèmes matériels ;
 la mécanique des milieux continus, incluant la mécanique des fluides ;
 la dynamique (mécanique), discipline de la mécanique classique qui étudie les corps en mouvement sous l'influence des forces qui leur sont appliquées ;
 la mécanique quantique ;
 la mécanique relativiste ;
 la mécanique, dont l'objet est l'étude et la conception de machines ; il s'agit par exemple de la mécanique automobile, de la mécanique navale, de la mécanique horlogère :
 une mécanique, synonyme de mécanisme, dispositif visant à produire un mouvement, à le transmettre ou le transformer ;
 la mécanique, activité d'entretien et de réparation de machines : la mécanique automobile.

Voir aussi 
 Génie mécanique
 Histoire de la mécanique
 Mécanisation (processus industriel)